Brookbäke ist der Name zweier Flüsse in Deutschland, beide im Landkreis Oldenburg in Niedersachsen:
 Brookbäke (Hasbruch)
 Brookbäke (Hunte), ein Nebenfluss der Hunte